Existem três distintos composto químicos, orgânicos, clorados, isômeros os quais são diclorobenzenos, de fórmula C6H4Cl2:

 1,2-Diclorobenzeno ou orto-diclorobenzeno;
 1,3-Diclorobenzeno or meta-diclorobenzeno;
 1,4-Diclorobenzeno or para-diclorobenzeno.

Organoclorados
Compostos aromáticos